AN/SSQ-101 — американский пассивный направленный одноразовый гидроакустический буй системы ADAR (), типоразмер А. Предназначен для сброса с самолётов и вертолётов, а также с надводных кораблей.

Представляет собой свободно плавающий акустический приёмник с возможностью переключения акустических диапазонов и передачей принятого акустического сигнала по УКВ-радиоканалу на носитель в реальном времени. Может принимать команды с носителя в диапазоне ДМВ. Основное назначение – приём эхо-сигналов от независимых активных зондирующих импульсов и пассивная локация. Переключатель функций позволяет выбирать одну из трёх глубин и один из двух возможных акустических диапазонов. При разрядке батареи или окончании 6-часового срока функционирования, буй автоматически затапливается.

При попадании буя в воду из днищевой части поплавка опускается на заданную глубину антенная конструкция в виде зонтика с пятью раздвижными алюминиевыми спицами. При разворачивании она образует пятиугольную матрицу из 40 гидрофонов (диаметр матрицы — 5,94 м), по 5 гидрофонов расположены вдоль каждого радиуса, ещё по 3 — вдоль каждой стороны пятиугольника. Путём анализа фазовых сдвигов на гидрофонах система позволяет определять направление сигнала.

Система команд приёмника включает следующие команды:
 Выбор УКВ-радиоканала для передачи данных;
 Включение/выключение радиоканала;
 Режим низкого энергопотребления (питание подаётся только на приёмник команд);
 Выбор акустического диапазна;
 Настройка автоматической регулировки усиления;
 Самодиагностика;
 Затопление.

Тактико-технические характеристики
 Пусковой контейнер — LAU-126/A
 Длительность функционирования — 4,5–6 часов 6–9 часов
 Вес — 14,1 кг 14,5 кг
 Приёмник команд — одноканальный, ДМВ
 Передатчик — 47 каналов в диапазоне 136–173,5 МГц
 Мощность передатчика — 5 Вт
 Диапазон частот гидрофона — 250–1000 Гц
 Глубина погружения гидрофона — 20, 90, 150 м
 Высота сброса — 12–9100 м
 Скорость сброса — 0—685 км/ч
 Длительность хранения — 5 лет
 Стоимость — 5000$
 Время активации — 6 минут

Примечания

Ссылки
 APPROVED NAVY TRAINING SYSTEM PLAN FOR THE NAVY CONSOLIDATED SONOBUOYS. N88-NTSP-A-50-8910B/A, SEPTEMBER 1998.
 Бородавкин А. Вертолётные системы РГБ. Зарубежное военное обозрение, 1990, № 10, С.54-58.

Гидроакустические буи